Eine Verlustfunktion bezeichnet
 die Taguchi-Verlustfunktion im Qualitätsmanagement, um Prozesse möglichst robust zu gestalten
 die Verlustfunktion (Statistik), die bei statistischen Entscheidungsproblemen angibt, wie groß der Verlust bei einer Fehlentscheidung ist.